James River kan henvise til flere floder

 James River, Virginia - en 660 km lang flod i Virginia i USA.
 James River, Dakota - en 1.143 km lang biflod til Missouri-floden der løb er i North Dakota og South Dakota i USA.